Ajupow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Ansar Maxutowitsch Ajupow (* 1972), russischer Fußballspieler und -trainer
 Raschid Ajupow (* 1981), kasachischer Politiker
 Timur Ansarowitsch Ajupow (* 1993), russischer Fußballspieler